Thecachampsa — вимерлий рід гавіалоїдних крокодилів, традиційно вважався членом підродини Tomistominae. Скам'янілості були знайдені на сході Сполучених Штатів у відкладеннях міоценового віку. Ті, що були названі в 19 столітті, відрізнялися головним чином формою зубів і з тих пір були об'єднані з T. antiquus. Нещодавно зведені види були віднесені до інших родів, хоча з тих пір їх віднесення до Thecachampsa ставилося під сумнів.

Опис 
Thecachampsa, як і інші «томістоміни» олігоцену та міоцену, був значно більшим за живих крокодилів. Подібно до живих гаріалів, він мав довгу тонку морду. Зуби були довгі і загнуті назад. На відміну від своїх живих родичів, Thecachampsa була морською, населяла лимани та мілкі прибережні води.

Примітки 

Вимерлі тварини, описані 1867
Роди плазунів
Фауна міоцену
Вимерлі плазуни Північної Америки